Kramladen steht für:

 Sonderpostenmarkt

Siehe auch:
 Kram#Bedeutung im Handelswesen